Małoszyce ist der Name folgender Orte in Polen:
 Małoszyce (Poświętne), Dorf in der Gmina Poświętne in der Woiwodschaft Lodz
 Małoszyce (Nowa Wieś Lęborska), deutsch Mallschütz, Dorf in der Gmina Nowa Wieś Lęborska in der Woiwodschaft Pommern
 Małoszyce (Żarnowiec), Dorf in der Gmina Żarnowiec in der Woiwodschaft Schlesien
 Małoszyce (Sadowie), Dorf in der Gmina Sadowie in der Woiwodschaft Heiligkreuz